Zinzipegasa är ett släkte av svampar. Zinzipegasa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zinzipegasa